Twin Lake e Twin Lakes podem remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Twin Lake (Michigan)

Twin Lakes
Twin Lakes (Flórida)
Twin Lakes (Colorado)
Twin Lakes (Wisconsin)
Twin Lakes (Minnesota)
Twin Lakes (Califórnia)
Twin Lakes (Novo México)

Desambiguações de topônimos